Vogt kan som auktorsförkortning avse:

 Carl Vogt
 Robert M. Vogt
 Theodor Vogt
 

Robotskapade auktorsförkortningar